Ganonema är ett släkte av nattsländor. Ganonema ingår i familjen Calamoceratidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Ganonema